Klackarna i taket kan syfta på:

Filmer 
 Klackarna i taket (1930) – en amerikansk film med originaltiteln Good News
 Klackarna i taket – en alternativ titel på en svensk film från 1940, se Kyss henne! 
 Klackarna i taket (1941) – en amerikansk film med originaltiteln Sing Another Chorus
 Klackarna i taket (1952) – en svensk film

Musik 
 Klackarna i taket (sång) – en sång av Povel Ramel
 Klackarna i taket (album av Andrew Walter) – ett album av Andrew Walter från 1976
 Klackarna i taket (album av Fröknarna Klack) – ett album av Fröknarna Klack från 1999

Böcker 
 Klackarna i taket (bok) – en bok av etnologen Mats Rehnberg